Kind Lady steht für:

 Kind Lady (1935), US-amerikanischer Film von George B. Seitz
 Kind Lady (1951), US-amerikanischer Film von John Sturges